Колонија Агрикола има више значења:

 Колонија Агрикола, Примера Манзана дел Бареал (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Агрикола (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Агрикола (Бака), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику